Армянский институт международного права и политологии, АИМПП () — учреждение в Москве, занимающееся внешнеполитическими и международно-правовыми аспектами современных международных отношений Армении и России, русско-армянских отношений, права народов и права человека, мирного урегулирования конфликтов нового поколения, проблемы армянской диаспоры и т. д. Директором Института являлся доктор юридических наук, профессор международного права Юрий Барсегов.

История 
Институт создан в октябре 2000 году при общероссийской общественной организацией Союз армян России.

АИМПП проводит независимые исследования политических и международно-правовых вопросов в области армяно-российских отношений и внешней политики Армении и России по определяемой им тематике. В контексте этой основной цели Институт дает экспертные заключения по всем публичным заявлениям Союза армян России.

Формы научной деятельности Института включают подготовку монографий и статей, аналитических записок и обзорных материалов, проведение ситуационных анализов и симпозиумов, участие в международных конференциях, в первую очередь, по проблемам арменоведения.

В сферу основных направлений исследований Института входит широкий круг вопросов, относящихся к внешнеполитическим и международно-правовым аспектам современных международных отношений Армении и России, русско-армянским отношениям, права народов и права человека, мирное урегулирование конфликтов нового поколения, проблемы армянской диаспоры и т. д.

Основные направления изучений АИМПП:
 Армянский вопрос в мировой политике и его международно-правовые аспекты;
 Геноцид армян (периодизация; намерение как субъективный элемент состава преступления; политические и правовые последствия геноцида; признание как вопрос политики и права; проблема всеобъемлющего урегулирования армяно-турецких отношений и др.);
 Карабахский вопрос в свете международного права и политики;
 Перспективы установления мира в армяно-турецких и армяно-тюркских отношениях;
 Проблема транзита и доступа Армении (как внутриконтинентального государства) к морю и от моря в свете современного международного права;
 Потенциал стратегического союза между Россией и Арменией;
 Факторы, влияющие на формирование интересов России на Южном Кавказе и в ближневосточном регионе.

Институт также изучает и другие вопросы, имеющие отношение в широком контексте к различным аспектам военно-стратегической и экономической безопасности Армении.

Публикации 
 
 «Пантюркизм в геостратегии Турции на Кавказе» (автор А. Сваранц);
 «Турецкая доктрина международного права на службе политики геноцида» (Юрий Барсегов). 
 «Геноцид армян: ответственность Турции и обязательство мирового сообщества. Документы и комментарий.» В 2-х томах. (Юрий Барсегов).

См. также 
 Армяне в Москве

Ссылки 
 АИМПП на сайте Всемирного армянского конгресса
 Публикации АИМПП

Армянские организации Москвы